Eugenio de Blaas – pittore italo-austriaco
 Florian Blaas – avvocato, politico e pittore austriaco
 Julius von Blaas – pittore italo-austriaco
 Karl von Blaas – pittore austriaco